Camporotondesi – abitanti di Camporotondo Etneo
Camporotondesi – abitanti di Camporotondo di Fiastrone